Cratere Baldet – cratere lunare
 Cratere Baldet – cratere su Marte